The Invisible Man bzw. Invisible Man ( für Der Unsichtbare) ist der Titel von:
 The Invisible Man (Serie 1984), eine britische BBC-Fernsehserie aus dem Jahr 1984
 The Invisible Man (1998), ein amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1998
 Invisible Man – Der Unsichtbare (Originaltitel: The Invisible Man), eine amerikanische Fernsehserie der Jahre 2000–2002
 The Invisible Man (Zeichentrickserie), eine französische Zeichentrickserie

 The Invisible Man (Lied), ein Lied der britischen Rockband Queen auf dem Album The Miracle
 The Invisible Man, ein Album des amerikanischen Sängers Mark Eitzel aus dem Jahr 2001
 Invisible Man, ein Lied der amerikanischen Boygroup 98 Degrees aus dem Jahr 1997

The Invisible Man bzw. Invisible Man ist der Originaltitel von:
 Der Unsichtbare (Originaltitel: The Invisible Man), ein Roman des britischen Schriftstellers H. G. Wells aus dem Jahr 1897
 Der unsichtbare Mann (Originaltitel: Invisible Man), ein Roman des amerikanischen Schriftstellers Ralph Ellison aus dem Jahr 1952
 Der Unsichtbare (1933) (Originaltitel: The Invisible Man), ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1933 
 Der Unsichtbare (Fernsehserie, 1958) (Originaltitel: The Invisible Man), britische Fernsehserie aus dem Jahr 1958
 Der Unsichtbare (Fernsehserie, 1975) (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1975
 Der Unsichtbare (2020) (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanisch-australischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Der Unsichtbare kehrt zurück (The Invisible Man Returns)